Ге́нри Да́дли (; ок. 1531—1557) — английский военный, один из сыновей Джона Дадли, герцога Нортумберленда.

Генри, как и другие дети Дадли, был втянут в интриги отца, пытавшегося посадить на английский трон свою невестку Джейн Грей, за что Генри вместе с семьёй оказался в Тауэре в начале правления Марии I. Он был освобождён из заключения осенью 1554 года и вскоре поступил на военную службу к испанскому королю Филиппу II. Он был убит в битве при Сен-Кантене в 1557 году.

Биография

Происхождение 
Генри Дадли родился приблизительно в 1531 году и был пятым сыном из тринадцати детей в семье Джона Дадли, будущего герцога Нортумберленда, и его жены Джейн Гилфорд. По отцу Генри принадлежал к семейству Дадли, чья родословная восходит к роду Роланда из Саттона, сына Харви, который унаследовал ленные владения и подати с Саттона, как потомок одного из бретонских завоевателей, последователей Алена Рыжего. В начале XIV века семейство Саттонов, чьим потомком через деда по отцу был Генри, получило титул барона Дадли. Его дед Эдмунд Дадли, будучи советником Генриха VII, был казнён вскоре после смерти короля. Через свою бабушку по отцу, Элизабет Грей, баронессу Лайл, Генри был потомком героев Столетней войны Ричарда де Бошана, графа Уорика, и Джона Толбота, графа Шрусбери.

На момент рождения Генри его отец был рыцарем; в 1537 году Джон Дадли стал вице-адмиралом, позднее лорд-адмиралом, а в 1542 году он унаследовал титул матери — виконта Лайла. В начале правления Эдуарда VI отец Генри получил титул графа Уорика, в 1550 году он возглавил Тайный совет, а ещё через год Джон получил титул герцога Нортумберленда. Мать Генри служила фрейлиной при королевах Анне Болейн и Анне Клевской. При дворе Болейн она заинтересовалась реформистской религией и с середины 1530-х годов семейство оказалось в евангелистских кругах; своих детей Дадли воспитывали в духе ренессансного гуманизма. Среди учителей Генри значился математик и герметист Джон Ди. При дворе Генри, как и его братья, вёл весьма активную жизнь.

Падение Дадли 
В январе 1553 года король Эдуард VI заболел и к началу июня его состояние было безнадёжно. К этому времени имперский посол  уже больше года был убеждён, что отец Генри занимался неким «большим заговором», целью которого было надеть на голову одного из Дадли корону. Находясь в поисках признаков заговора, посол предполагал, что Джон Дадли собирается подтолкнуть к разводу старшего сына, чтобы затем тот заключил брак с принцессой Елизаветой. В действительности, потенциальным носителем короны из семейства Дадли мог быть только младший брат Генри Гилфорд, который незадолго до этого женился на любимой кузине короля — Джейн Грей, которая в свою очередь через месяц после свадьбы была названа наследницей престола в обход единокровных сестёр короля Марии и Елизаветы. 21 июня 1553 года представители знати подписали патентное письмо, которое передавало английскую корону Джейн Грей. Король Эдуард VI скончался 6 июля. 10 июля молодая королева и её супруг торжественно въехали в Тауэр; в этот же вечер в Лондон прибыло письмо от принцессы Марии, в котором она называла себя королевой и требовала подчинения Тайного совета.

14 июля отец и двое братьев Генри выступили против Марии, в это время сам Генри прибывал вместе с матерью в Тауэре. 20 июля Мария при поддержке Тайного Совета и лондонского самоуправления была провозглашена королевой. Генри вместе с матерью, невесткой и братом был арестован; через несколько дней почти все Дадли оказались в Тауэре. Суд над Генри, его братьями Гилфордом и Амброузом, женой Гилфорда, Джейн, и архиепископом-реформатором Кранмером состоялся 13 ноября под председательством убеждённого католика . Осуждение Джейн и братьев Дадли стало юридической формальностью (все они уже были лишены гражданских и политических прав и не отрицали своей вины); главной целью судилища была расправа над Кранмером. Все обвиняемые, как и ожидалось, были приговорены к смерти: мужчины к повешению, потрошению и четвертованию, Джейн — к сожжению заживо или обезглавливанию, на усмотрение королевы. Старший брат Генри, Джон, был осуждён 18 августа 1553 года в Вестминстер-холле вместе с отцом и маркизом Нортгемтоном. Отец Генри был казнён 22 августа, за день до этого он был доставлен в часовню Святого Петра в оковах, где он публично причастился по католическому канону.

Освобождение из Тауэра и смерть 
Несмотря на казнь Джона Дадли, королева не спешила казнить остальных арестантов, однако после восстания Уайетта, 12 февраля 1554 года, были обезглавлены Гилфорд Дадли и Джейн Грей на Тауэрском холме. Генри и трое его братьев всё ещё находились в заключении. На стенах своей камеры братья вырезали свои имена и геральдические эмблемы. Во второй половине 1554 года мать Генри и его зять  занялись обретением связей в окружении супруга королевы Филиппа Испанского как в Англии, так и в Испании. В октябре их стараниями Генри и двое его братьев, Джон и Роберт, обрели свободу; они были перевезены в дом Сидни в Кенте, здесь же скончался Джон Дадли. Вскоре после освобождения ещё одного брата, Амброуза, братья вернулись ко двору, где принимали участие турнирах, которые устраивал Филипп Испанский в ознаменование дружбы между Англией и Испанией.

Имущество Дадли было конфисковано во время судов в 1553 году. В 1554 году королева Мария возвратила матери Генри часть личного имущества и даровала ей право пользования домом её покойного супруга в Челси, где Джейн Дадли умерла 15 или 22 января 1555 года. Генри, который был лишён всех имущественных прав, как и его братьям было позволено принять наследство матери. При дворе же братьям Дадли были рады только тогда, когда там присутствовал супруг королевы; позднее в 1555 году Дадли было предписано покинуть Лондон, а в следующем году, после мятежа дальнего родственника Дадли , французский посол Антуан де Ноай писал, что правительство пытается задержать «детей герцога Нортумберленда», которые, по всей видимости, находились в бегах. В начале 1557 года ситуация изменилась: в январе братья получили личный контингент для сражений за Филиппа Испанского, который теперь стал королём Испании. Генри с братьями Амброузом и Робертом вместе с испанскими войсками участвовал в битве при Сен-Кантене в 1557 году, в которой и был убит.

Брак 
Жена: ранее 1557 Маргарет Одли (ок. 1539 — 9 января 1564), дочь Томаса Одли, 1-го барона Одли из Уолдена, и Элизабет Грей. Детей не было. После смерти мужа Маргарет вышла замуж вторично — за Томаса Говарда (10 марта 1538 — 2 июня 1572), 4-го герцога Норфолка.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
  (OCLC 51384729)
 
 
 
 
 
 
 
 

Генри
Родившиеся в 1530-е годы
Персоналии эпохи Тюдоров